José Medina puede referirse a:

 José Alfredo Medina Andrade, un ciclista chileno;
 José Antonio Medina, un sacerdote considerado uno de los promotores de la Revolución de Chuquisaca;
 José Luis Medina Lapieza, un político español del Partido Comunista;
 José María Medina Castejon, un político y militar hondureño;
 José Medina Echavarría, abogado y especialista en sociología español, el primero en traducir a cualquier idioma el libro Economía y sociedad, obra póstuma de Max Weber;
 José Miguel Medina, político y militar peruano, gobernante interino en 1854;
 José Antonio Medina Aldana, jugador profesional de baloncesto español;
 José Toribio Medina Zavala, bibliógrafo e historiador chileno.